Osoby o tym nazwisku:
 Janne Holmén – fiński lekkoatleta
 Nina Holmén – fińska lekkoatletka
 Samuel Holmén – szwedzki piłkarz
 Sebastian Holmén – szwedzki piłkarz